Teletón 2021 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2021 de Chile.
 Teletón 2021 de Perú.